Дайцы — омоним (многозначное слово).
 Дайцы — народ тайской группы в Китае, Таиланде и Мьянме.
 Дайцы — часть речи в китайском языке.